Droga krajowa nr 27 (Czechy)
 Droga krajowa nr 27 (Polska)
 Droga krajowa nr 27 (Węgry)

Zobacz też 
 Droga główna nr 27 (Szwajcaria)
 Autostrada A27